Passano puede referirse a:
Ricardo Passano, actor argentino.
Villa Passano, localidad uruguaya del departamento de Treinta y Tres.